Anthony Minghella – regista, commediografo e sceneggiatore britannico
 Max Minghella – attore, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico
 Maurizio Minghella – criminale e serial killer italiano